20-я кавалерийская дивизия — соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918—1920 годов. Являлось маневренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач.

Командный состав 20-й кавалерийской дивизии 
20-я кавалерийская дивизия

Начальники дивизии 
 Белов Иван Панфилович — с 19 мая 1920 года по 18 июля 1920 года, с 30 августа 1920 года по 6 сентября 1920 года
 Жлоба Дмитрий Петрович — с 18 августа 1920 года по 30 августа 1920 года
 Малаховский Виталий Александрович — с 30 июля 1920 года по 30 августа 1920 года

Военком дивизии 
 Зайцев Иосиф Михайлович — с 10 августа 1920 года по 6 сентября 1920 года

Начальники штаба дивизии 
 Губин — с 19 мая 1920 года по 9 августа 1920 года
 Брагинский — с 10 августа 1920 года по 14 августа 1920 года
 Леонов Илья Абрамович — с 15 августа 1920 года по 6 сентября 1920 года

Люди связанные с дивизией 
 Куклин, Павел Филиппович — С июля по сентябрь  1920 года служил бойцом  в  дивизии. Впоследствии советский военачальник, полковник.

Примечания

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Советская кавалерия во время Гражданской войны